Az 1957-es női kosárlabda-világbajnokságot Brazíliában rendezték 1957. október 13. és október 26. között, 12 csapat részvételével. A tornát a címvédő amerikai válogatott nyerte. A magyar csapat először vett rész női kosárlabda-vb-n, és az ötödik helyen végzett.

Lebonyolítás 
A 12 csapatból a házigazda Brazília a csoportmérkőzések során nem vett részt, automatikusan a döntő csoportkörbe került. A maradék 12 csapat két négyes és egy hármas csoportot alkotott. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a végeredményt. A csoportokból az első két helyezett jutott tovább a döntő csoportkörbe. A harmadik és negyedik helyezettek egy másik helyosztó csoportkörbe kerültek.

A döntő csoportkörben, valamint a helyosztó csoportkörben ismét körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A két csoport végeredménye lett a világbajnokság végeredménye.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Helyosztók

A 8–12. helyért

Döntő csoportkör

Végeredmény

Források 
 
 
 

Nőikosarlabdavilagbajnoksag
1957